Кубок Англии 1906/1907 () — 36-й розыгрыш старейшего кубкового футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал шеффилдский клуб «Уэнсдей», обыгравший в финальном матче ливерпульский «Эвертон» со счётом 2:1.

Календарь

Первый раунд  
В первом раунде сыграли 36 из 40 клубов Футбольной лиги (Первый и Второй дивизионы), а также 12 клубов, прошедших квалификационные раунды. Также в первый раунд были приглашены 16 клубов, не входящих в Футбольную лигу:

Второй раунд

Третий раунд

Четвёртый раунд

Полуфиналы

Финал 

Финал прошёл 20 апреля 1907 года на лондонском стадионе «Кристал Пэлас». В нём встретились «Уэнсдей» из Шеффилда и «Эвертон» из Ливерпуля. Победу  со счётом 2:1 одержал шеффилдский клуб.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1906
Футбол в Англии в сезоне 1906/1907
Футбол в Европе в 1906 году
Футбол в Европе в 1907 году